El término Orlov puede referirse a:

 Orlov, familia rusa.
 Grigori Orlov (1734-1783), amante de Catalina II de Rusia.
 Aleksandr Orlov (1895-1973), militar y espía soviético.
 Alekséi Fiódorovich Orlov (1787-1862), militar y diplomático ruso.
 Alekséi Grigórievich Orlov (1737-1808), comandante de las fuerzas navales rusas.
 Gueorgui Nikoláyevich Orlov, cantante de ópera ruso. 
 Dmitry Orlov (1962-), escritor e ingeniero ruso-estadounidense.
 Dmitri Orlov (1991-), jugador de hockey sobre hielo ruso.

 Orlov, ciudad del óblast de Kírov, en Rusia.

 Orlov, un diamante.
 Orlov, algoritmo.